

Patronyme 
Marc Levy ou Marc Lévy peut désigner :
 Marc Levy (né en 1961), un écrivain français ;
 Marc Lévy (né en 1961), un footballeur français.

Paronyme 
 Mark Levinson, entraineur
 Marc Gilbert, né Marc Gilbert Lévy, producteur